W Polsce
 Izdebki – część wsi Dzietrzniki w woj. łódzkim, w pow. wieluńskim, w gminie Pątnów
 Izdebki – wieś w woj. podkarpackim, w pow. brzozowskim, w gminie Nozdrzec 
 Izdebki – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. pilskim, w gminie Łobżenica 

 Izdebki – gromada

 Zobacz też
 Izdebki-Błażeje, Izdebki-Kosny, Izdebki-Kośmidry, Izdebki-Wąsy